Álvaro de Bazán el Vell (1506 – 1558), marí espanyol, Capità General de les Galeres d'Espanya 
 Álvaro de Bazán y Guzmán (Granada; 1526 - Lisboa, Portugal; 1588), marqués de Santa Cruz, militar i almirall espanyol, cavaller de l'Orde de Santiago
 Álvaro de Bazán y Benavides (Nàpols, 1571 – 1646), marquès de Santa Cruz de Mudela, i del Viso i Gran d'Espanya, destacat marí de guerra de l'Imperi Espanyol